Алекино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Биряковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Биряковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 95 км, до центра муниципального образования Бирякова — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Селезнево, Медведково, Семеново, Старово.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)